Место злочина: Лас Вегас () је америчка телевизијска серија о форензичарима криминалистичке лабораторије у Лас Вегасу. Серија се премијерно емитује од 6. октобра 2000. У Србији је емитована на РТС 1.

Радња 
Серија прати случајеве групе форензичара, који уз помоћ најсавременије технологије проналазе важне доказе на неочекиваним и бизарним местима. Радња се догађа у Лас Вегасу, екипу форензичара води Гил Грисом, са великом преданошћу при проналажењу доказа, чињеница и трагова. Лас Вегас има репутацију места у коме се може постићи инстант успех а то могу само они који су спремни да ризикују, што привлачи наивне и лаковерне људе, међутим они су углавном жртве криминалаца који су уверени да никада неће бити ухваћени.

Улоге

Епизоде

Види још 
 Списак страних серија

Референце

Спољашње везе 

 
 CSI - Yahoo! TV

Америчке драмске телевизијске серије
Америчке криминалистичке серије
Телевизијске серије на енглеском језику
Америчке серије које су се почеле приказивати 2000.
Америчке серије које су се престале приказивати 2015.
Оригинални програм ТВ мреже CBS
Телевизијске серије CBS Studios-а